En Pologne, Krukowo peut désigner : 

 Krukowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Krukowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Krukowo, village de la voïvodie de Mazovie.